Castle (castillo en inglés) puede referirse a:

Lugares 
 Castle (Oklahoma), pueblo  en el condado de Okfuskee, estado estadounidense de Oklahoma.
 Municipio de Castle (condado de McPherson, Kansas), Estados Unidos.

Personas 
 Irene Castle, bailarina de salón estadounidense.
 Nick Castle, guionista y director de cine estadounidense.
 William Castle, actor, director, productor de cine estadounidense.

Pruebas militares 
 Operación Castle, una serie de pruebas nucleares de alta energía.

Televisión 
 Castle, serie de televisión estadounidense.